Fotbollsallsvenskan 1990 vanns av IFK Göteborg. Vårsäsongen spelades 4 april-21 maj 1990 och höstsäsongen spelades 22 juli-7 oktober 1990.

Slutspelet spelades 13 oktober-3 november 1990 och även där vann IFK Göteborg, detta genom att besegra IFK Norrköping i finalspelet och bli svenska mästare. För första gången i historien infördes 3-poängssystemet i Sverige och Allsvenskan. Seger i en match gav sålunda 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Tabeller

Poängtabell 

För första gången gav seger tre poäng. De fyra bäst placerade lagen till SM-slutspel. De tre sämsta lagen flyttades ner till division 1.

Resultattabell

SM-slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler 

IFK Göteborg svenska mästare 1990.

Skytteligan

Allsvenskan 
 10 mål: Kaj Eskelinen, IFK Göteborg
 8 mål: Kennet Andersson, IFK Göteborg; Patrik Andersson och Jan Hellström, båda IFK Norrköping; Nicklas Karlström och Mikael Martinsson, båda Djurgårdens IF samt Niclas Jönsson, Hammarby IF

SM-slutspelet 
 4 mål: Göran Holter, IFK Norrköping
 2 mål: Ola Svensson och Kaj Eskelinen, båda IFK Göteborg samt Hans Eklund, Östers IF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 18 948: AIK–Djurgårdens IF 1–0, Råsundastadion den 16 maj 1990
 16 547: IFK Göteborg–Gais 0–0, Nya Ullevi den 27 augusti 1990
 14 144: Gais–IFK Göteborg 0–1, Nya Ullevi den 17 maj 1990

Högst publiksnitt per lag 
 5 813: IFK Göteborg
 5 496: Örebro SK
 5 014: AIK

Svenska mästarna 
 Tränare: Roger Gustafsson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1990
1990
Fotbollssäsongen 1990